Rudtjärn kan syfta på ett antal insjöar

Sverige

Närke 
Rudtjärnen, Närke, sjö i Örebro kommun,

Västmanland 
Rudtjärnen (Karbennings socken, Västmanland), sjö i Norbergs kommun, 
Rudtjärnen (Gunnilbo socken, Västmanland), sjö i Skinnskattebergs kommun,

Värmland 
Rudtjärnen, Värmland, sjö i Arvika kommun, 
Stora Rudtjärnen, sjö i Årjängs kommun,  (18,2 ha)
Västra Rudtjärnen, sjö i Årjängs kommun,  (2,9 ha)

Dalarna 
Rudtjärnen (Stora Tuna socken, Dalarna, 669698-148018), sjö i Borlänge kommun, 
Rudtjärnen (Stora Tuna socken, Dalarna, 671701-147580), sjö i Borlänge kommun, 
Rudtjärnen (Sundborns socken, Dalarna), sjö i Falu kommun, 
Rudtjärnen (Svärdsjö socken, Dalarna), sjö i Falu kommun, 
Rudtjärnen (Vika socken, Dalarna), sjö i Falu kommun, 
Rudtjärnen (Garpenbergs socken, Dalarna), sjö i Hedemora kommun, 
Rudtjärnarna, Dalarna, sjö i Hedemora kommun, 
Rudtjärnen (Hedemora socken, Dalarna), sjö i Hedemora kommun, 
Rudtjärnen (Grangärde socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun, 
Rudtjärnen (Vänjans socken, Dalarna), sjö i Mora kommun, 
Rudtjärnen (Säters socken, Dalarna, 667874-149120), sjö i Säters kommun, 
Rudtjärnen (Säters socken, Dalarna, 668168-149519), sjö i Säters kommun,

Gästrikland 
Rudtjärnen, Gästrikland, sjö i Ockelbo kommun,

Hälsingland 
Rudtjärnen (Delsbo socken, Hälsingland, 684676-154735), sjö i Hudiksvalls kommun,  (1,5 ha)
Rudtjärnen (Delsbo socken, Hälsingland, 685178-153295), sjö i Hudiksvalls kommun, 
Rudtjärnen (Enångers socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun, 
Rudtjärnen (Färila socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Väster-Rudtjärnen, sjö i Ljusdals kommun, 
Öster-Rudtjärnen, sjö i Ljusdals kommun, 
Rudtjärnen (Alfta socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun, 
Rudtjärnen (Norrala socken, Hälsingland), sjö i Söderhamns kommun,

Jämtland 
Rudtjärnen (Håsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Rudtjärnen (Offerdals socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,

Medelpad 
Rudtjärnen (Njurunda socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun,  (0,98 ha)
Rudtjärnen (Stöde socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun,  (1,9 ha)
Rudtjärnen (Timrå socken, Medelpad), sjö i Timrå kommun,

Ångermanland 
Rudtjärnen (Hemsö socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun, 
Rudtjärnen (Säbrå socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun, 
Rudtjärnen (Gudmundrå socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun, 
Rudtjärnen (Nordingrå socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun,  (4,23 ha)
Rudtjärnen (Boteå socken, Ångermanland, 700258-159816), sjö i Sollefteå kommun, 
Rudtjärnen (Boteå socken, Ångermanland, 701041-160896), sjö i Sollefteå kommun, 
Rudtjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 703370-162275), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Rudtjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 704405-161905), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Rudtjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 705881-159243), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Rudtjärnen (Björna socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (4,82 ha)
Rudtjärnen (Gideå socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Rudtjärnen (Sidensjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,

Västerbotten 
Rudtjärnen (Nysätra socken, Västerbotten), sjö i Robertsfors kommun, 
Rudtjärnen (Skellefteå stad, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (2,94 ha)
Rudtjärnen (Lövångers socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Rudtjärnen (Skellefteå socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (4,25 ha)
Rudtjärnen (Hörnefors socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun, 
Rudtjärnen (Umeå socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun,

Norrbotten 
Rudtjärnen (Överluleå socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun, 
Rudtjärnen (Nederkalix socken, Norrbotten), sjö i Kalix kommun, 
Rudtjärnen (Nederluleå socken, Norrbotten, 728169-182043), sjö i Luleå kommun, 
Rudtjärnen (Nederluleå socken, Norrbotten, 729199-177511), sjö i Luleå kommun,  (7,17 ha)
Norra Rudtjärnen, sjö i Älvsbyns kommun,  (2,9 ha)
Rudtjärnarna (Älvsby socken, Norrbotten, 729693-171364), sjö i Älvsbyns kommun,  (5,34 ha)
Rudtjärnarna (Älvsby socken, Norrbotten, 729721-171342), sjö i Älvsbyns kommun, 
Rudtjärnen (Älvsby socken, Norrbotten), sjö i Älvsbyns kommun, 
Södra Rudtjärnen, sjö i Älvsbyns kommun,  (2,4 ha)
Rudtjärnen (Överkalix socken, Norrbotten), sjö i Överkalix kommun, 
Rudtjärnen (Överkalix socken, Norrbotten, vid Mugglomb), sjö i Överkalix kommun,  (6,65 ha)

Se även 
Rudetjärn
Rudgöl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn